Zoltán Sebescen (magyar nyelven: Sebestyén Zoltán) (Ehingen, 1975. október 1. –) magyar származású német válogatott labdarúgó, edző.

Pályafutása

Klub 
A Stuttgarter Kickers ifjúsági csapatiban nevelkedett. 1994–1995-ben felkerült az első csapatba. Az 1999–2000-es szezont már az élvonalbeli VfL Wolfsburg együttesében töltötte. Itt két szezont töltött el és 46 tétmérkőzésen 10 gólt szerzett. Ez után a Bayer 04 Leverkusen együttesének lett a játékosa. 2001–02-es évben bajnokok ligája döntőt játszott a Real Madrid ellen, de elvesztették.

Többször műtötték térd sérülésekkel, majd 2003 februárjától már nem szerepelt első osztályú mérkőzéseken. Hét mérkőzésen egy gólt szerzett a tartalék csapatban. 2004. augusztus 16-án felhagyott az aktív labdarúgással.

Válogatott 
2000. február 23-án debütált a német labdarúgó-válogatottban a holland labdarúgó-válogatott elleni felkészülési mérkőzésen. Erich Ribbeck szövetségi kapitány a 46. percben Sebastian Deislert cserélte be a helyére. A mérkőzést 2–1-re elvesztették.

Statisztika

Klub

Válogatott

Sikerei, díjai 
Stuttgarter Kickers
Regionalliga Süd
Bajnok: 1995-96
Ezüstérmes: 1994-95

Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga
Ezüstérmes: 2001–02
Bronzérmes: 2003–04
Német kupa
Döntős: 2001–02
UEFA-bajnokok ligája
Döntős: 2001–02

Jegyzetek

További információk 
 Sebescen Zoltán (Játékos) adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 Sebescen Zoltán (Edzői) adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 Sebescen Zoltán adatlapja a Kicker oldalán 

1975-ben született személyek
Német labdarúgók
Német labdarúgóedzők
A Stuttgarter Kickers labdarúgói
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A Bayer Leverkusen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek